Лев Зак: Зак, Лев Васильевич (Леон Зак, Хрисанф, М. Россиянский; 1892—1980) — русский поэт, российский и французский художник, график, сценограф, скульптор.
 Зак, Лев Маркович (ок. 1852 — 1897) — российский революционер, переводчик.
 Зак, Лев Сергеевич (1869 — ?) — российский экономист, журналист.